Большое космическое путешествие может означать:
 «Большое космическое путешествие (фильм)» — советский детский фантастико-приключенческий фильм, поставленный в 1974 году режиссёром Валентином Селивановым.
 «Большое космическое путешествие (книга)» (англ. Welcome to the Universe: An Astrophysical Tour) — научно-популярная книга Нила Деграсса Тайсона, Майкла А. Стросса и Джона Ричарда Готта 2016 года.

См. также 
 Космическое путешествие